Gál Róbert (1937) író, szociológus, újságíró
 Gál Róbert (1979) tornász olimpikon